Rufinianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Caesonius Macer Rufinianus, römischer Suffektkonsul
 Lucius Caesonius Lucillus Macer Rufinianus, römischer Senator